Breitscheid kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Breitscheid, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Breitscheid, Neuwied – kommun, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, 
 Breitscheid, Mainz-Bingen – kommun, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, 
 Breitscheid, Ratingen – en stadsdel i Ratingen

Se även 
 Breitscheidt